Apium dulce är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Apium dulce ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
dulce